Нордзееверке () — фирма, входящая в состав концерна ТиссенКрупп АГ. Фирма занимается строительством судов с 1903 года. В 1905 году компанией был построен первый корабль, в 1973 году — самое быстрое судно-контейнер в мире, в 2001 году — самая большая землесосная драга, в 2004 году — современный научно-исследовательский корабль по технологии SWATH, названный кораблём года 2004 года.

Программа поставок 
 Морские суда
 Торговые суда
 Ремонтная база

Ссылки 
 Официальный сайт компании Нордзееверке
 Официальная страница компании Нордзееверке на официальном сайте Представительства концерна ТиссенКрупп АГ в РФ

Судостроительные предприятия Германии